Unterurbach ist der Name folgender Orte:

 Unterurbach (Urbach), ein Ortsteil von Urbach
 Unterurbach (Bad Waldsee), ein Ortsteil von Bad Waldsee